Güttler ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Güttler (1848–1924), deutscher Philosoph
 Franz Güttler (* ?), Judenretter von Melk, beschrieben von Manfred Wieninger im Buch 223 oder Das Faustpfand
 Franziska Güttler (* 1978), deutsche Malerin und Grafikerin
 Günter Güttler (* 1961), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Hermann Güttler (1887–1963), Komponist aus Königsberg
 Josef Güttler (1895–1975), fränkischer Bäckermeister, Landwirt und Abgeordneter
 Károly Güttler (* 1968), ungarischer Schwimmer
 Klaus-Peter Güttler (* 1949), deutscher Staatssekretär (Hessen), Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes
 Ludwig Güttler (* 1943), deutscher klassischer Trompeter
 Michael Güttler (* 1966), deutscher Dirigent
 Peter Güttler (* 1945), deutscher Architekturhistoriker 
 Peter Götz Güttler (* 1939), deutscher Medailleur
 Wolfgang Güttler (* 1945), deutscher Kontrabassist